

Religione cristiana 
Metanoia: processo di conversione intellettuale, morale e spirituale

Linguistica 
Metanoia – figura retorica

Musica 
 Metanoia – album dei Porcupine Tree del 1998
 Metanoia – singolo degli MGMT del 2008
 Metanoia – album dei Persefone del 2022